325e Beveiligingsdivisie (Duitsland) - Duitse legereenheid
 325e Infanteriedivisie (Sovjet-Unie) - Russische legereenheid
 325e Divisie (Vietnam) - Vietnamese legereenheid
 325e Luchtdivisie - Amerikaanse legereenheid